Borjomi er den engelske translitteration af Bordzjomi, og har flere betydninger:

 Borjomi (mineralvand) – mineralvand fra Georgien
 Bordzjomi – by i Georgien
 Bordzjomikløften – en kløft i Georgien
 Bordzjomi-Kharagauli Nationalpark – nationalpark i Georgien